De Orde van Bogdan Chmelnitski (Sovjet-Unie)
 De Oekraïense Orde van Bohdan Chmelnytskyj